И́горь Петре́нко: Петренко, Игорь (род. 1938) — советский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Петренко, Игорь Петрович (род. 1977) — российский актёр театра и кино.
 Петренко, Игорь Сергеевич (1938—2005) — советский и российский джазовый и эстрадный музыкант, композитор и дирижёр.